Francesco (voornaam)
 Films over het leven van de heilige Franciscus van Assisi:
 Francesco (1989)
 Francesco (2014), een televisiefilm

Zie ook 
San Francesco, doorverwijspagina